1995 Голяма награда на Италия е 46-о за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 10 септември 1995 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж 
Състезателните обиколки са 53 а победител в това състезание е Джони Хърбърт от Бенетон с неговата втора победа след като стартира състезанието от 8-а стартова позиция. Втори е Мика Хакинен от Макларън а трети е пилота на Заубер Хайнц-Харолд Френтцен.

Дейвид Култард който спечели пол-позиция за Уилямс се завъртя в заграващата обиколка и отпадна от състезанието. Обаче състезанието е спряно в резултат инцидента след завоя Аскари което е в задната част на колоната. Това даде шанс на Култард да се завърне с резервния автомобил.

Хил и Шумахер отново бяха в инцидент този път на шикана Роджия. Хил удари германеца в задната част на Бенетон-а. Шумахер излиза от болида си и се разправя с Деймън. Британеца остава на кокпита заобиколен от стюардите на състезанието.

След това което станало Фераритата сега са на първа и втора позиция. Обаче Герхард Бергер преживя неприятен инцидент в което едва не загуби живота си близко ТВ оператора. Алези остава в състезнието 7 обиколки след инцидента където и неговото състезание приключи заради проблем с гумата причинено от катастрофата на неговия съотборник.

Така Джони Хърбърт който не е спряган от сметките за победител в това състезание спечели втората си победа като пилот от Формула 1. Най-добрите резултати постигнаха младоците Мика Хакинен и Хайнц-Харолд Френтцен които завършиха на подиума съответно втори и трети.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия